Název Pomník Svatopluka Čecha nese několik pomníků a soch v České republice:

 Pomník Svatopluka Čecha v Litni – okres Beroun, Sady Svatopluka Čecha
 Pomník Svatopluka Čecha v Praze – Městská část Praha 2, Sady Svatopluka Čecha